2 jeziora w Polsce:
 Osuszyno (powiat kartuski)
 Osuszyno (powiat kościerski)